Соліньї-лез-Етан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Об.
 Соліньї-ла-Трапп () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нижня Нормандія, департамент Орн.